Claudia est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Claudia est la forme féminine du patronyme d'origine romaine .

Claudia est aussi un prénom féminin fêté le 20 mars.

 voir aussi gens Claudia

Personnalités romaines portant ce prénom 
 Claudia Quinta (~ fin du ), vestale
 Claudia Pulchra (), fille de l'homme d'état romain Appius Claudius Pulcher et épouse de Tiberius Sempronius Gracchus
 Claudia Procula (), épouse de Ponce Pilate
 Claudia Octavia (40-62), fille de l'empereur Claude et première épouse de l'empereur Néron
 Claudia Acte (), affranchie concubine de Néron
 Claudia Pulchra (), patricienne

Autres personnalités portant ce prénom 
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Fiction 
 Claudia, comédie américaine d'Edmund Goulding, datant de 1943
 Claudia, vampire de fiction créé par la romancière américaine Anne Rice et apparaissant dans sa série Chroniques des vampires
 Claudia, chevalier vampire, héros d'une série de bande dessinée de Pat Mills et Franck Tacito

Toponyme 
 Aqua Claudia, un des aqueducs qui alimentaient en eau la ville de Rome

Divers 
 Legio VII Claudia, légion romaine créée par Jules César
 (311) Claudia, astéroïde découvert en 1891
 Claudia, magazine féminin brésilien fondé en 1961.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom latin
Prénom italien
Prénom espagnol
Homonymie de patronyme